

Toponymes 
Les toponymes du type Mandeville et  sont typiquement normands, ils sont le plus souvent retranscrits en latin médiéval sous la forme Magna villa. Dans la plupart des cas, il s'agit vraisemblablement du normand *man(e), équivalent du vieux français main(e) « grand » et issu du latin magnu(s) / -a.

Mandeville, une municipalité de la MRC D'Autray, région de Lanaudière, au Québec;
 Rivière Mandeville, un affluent de la rivière Maskinongé, MRC D'Autray, dans Lanaudière, au Québec.
Lac Mandeville, MRC D'Autray, dans Lanaudière, au Québec.

Mandeville, une commune de l'Eure en Normandie;
 Mandeville-en-Bessin, une commune du Calvados en Normandie;

Mandeville, ville chef-lieu de la paroisse de Manchester;

Mandeville, une ville située en Louisiane, sur la rive nord du Lac Pontchartrain.

Patronyme 
Mandeville
 Bernard Mandeville (ou de Mandeville) (1670-1733), un auteur anglais, né à Rotterdam (Pays-Bas).
 Bernard Mandeville (1921-2000), peintre français.
 Eugène Charles Auguste de Mandeville, (1780-1850), général et baron français sous l'Empire et la Restauration.
 Gaston Mandeville (1956-1997), auteur-compositeur-interprète québécois (canadien)
 Jean de Mandeville (†1372), explorateur et auteur du Livre des merveilles du monde
 Laure Mandeville, journaliste et écrivaine française
 Lucien Mandeville (1838-1914), homme politique français ;
 Samuele Mandeville (1986-), une auteure-compositrice-interprète québécoise ;
Henry Mandeville (1773-1861), diplomate britannique en Argentine et amateur de jardins, qui a donné son nom à un genre de plantes Mandevilla

Marigny de Mandeville
 François Philippe du Hautmesnil de Marigny de Mandeville (-1728), officier, marchand, explorateur de la Louisiane française.
 Antoine Philippe de Marigny de Mandeville, (1722-1779), militaire, planteur et géographe français de Louisiane.
 Marquis Pierre Enguerrand Philippe de Marigny de Mandeville (1750-1800), militaire, connu comme l'homme le plus riche de Louisiane à son époque.
 Bernard Xavier Philippe de Marigny de Mandeville, (1785-1868), sénateur de Louisiane et président du sénat louisianais ;
 Jean Bernard Xavier Philippe de Marigny de Mandeville (1811 - 1890), Gouverneur de Louisiane.

Personnage de fiction 
 Mandeville, mascotte des Jeux paralympiques de Londres 2012, nommé en hommage au village de Stoke Mandeville.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme